Josceline Percy kan syfta på bland andra:

* Josceline Percy, 11:e earl av Northumberland (1644–1670), engelsk peer
 Josceline Percy (1784–1856), brittisk amiral